Jméno Hercule Poirot může mít několik významů:

 Hercule Poirot – jedna z oblíbených hlavních postav spisovatelky detektivek Agathy Christie
 Hercule Poirot (seriál) – britský detektivní seriál (předloha: detektivky Agathy Christie)